Иван Касабов е български актьор.

Филмография

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси